{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76401) - || 2000 FY12 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76402) - || 2000 FZ12 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76403) - || 2000 FC13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76404) - || 2000 FG13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76405) - || 2000 FM13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76406) - || 2000 FO13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76407) - || 2000 FP13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76408) - || 2000 FS13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76409) - || 2000 FU13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76410) - || 2000 FC15 || 29 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76411) - || 2000 FQ16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76412) - || 2000 FJ17 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76413) - || 2000 FU17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76414) - || 2000 FV17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76415) - || 2000 FA18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76416) - || 2000 FU18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76417) - || 2000 FW18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76418) - || 2000 FF19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76419) - || 2000 FJ19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76420) - || 2000 FN19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76421) - || 2000 FA20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76422) - || 2000 FD21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76423) - || 2000 FE21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76424) - || 2000 FH21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76425) - || 2000 FR21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76426) - || 2000 FT21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76427) - || 2000 FJ22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76428) - || 2000 FL22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76429) - || 2000 FG23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76430) - || 2000 FL23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76431) - || 2000 FU23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76432) - || 2000 FB24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76433) - || 2000 FM24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76434) - || 2000 FO24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76435) - || 2000 FT25 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76436) - || 2000 FT28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76437) - || 2000 FD29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76438) - || 2000 FE29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76439) - || 2000 FP29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76440) - || 2000 FY30 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76441) - || 2000 FB31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76442) - || 2000 FO31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76443) - || 2000 FS31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76444) - || 2000 FA32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76445) - || 2000 FO32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76446) - || 2000 FT32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76447) - || 2000 FY32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76448) - || 2000 FD33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76449) - || 2000 FL33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76450) - || 2000 FL34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76451) - || 2000 FB36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76452) - || 2000 FO36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76453) - || 2000 FT36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76454) - || 2000 FM37 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76455) - || 2000 FA38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76456) - || 2000 FL38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76457) - || 2000 FV38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76458) - || 2000 FA39 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76459) - || 2000 FE41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76460) - || 2000 FQ41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76461) - || 2000 FH44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76462) - || 2000 FP44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76463) - || 2000 FZ45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76464) - || 2000 FP46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76465) - || 2000 FQ46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76466) - || 2000 FD47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76467) - || 2000 FP48 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76468) - || 2000 FY55 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76469) - || 2000 FY56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76470) - || 2000 FC57 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76471) - || 2000 FD57 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76472) - || 2000 FP57 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76473) - || 2000 FR57 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76474) - || 2000 FK58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76475) - || 2000 FQ58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76476) - || 2000 FU58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76477) - || 2000 FB59 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76478) - || 2000 FL60 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76479) - || 2000 FF62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76480) - || 2000 FH63 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76481) - || 2000 FW63 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76482) - || 2000 FJ64 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76483) - || 2000 FS65 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76484) - || 2000 FQ68 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76485) - || 2000 FS71 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76486) - || 2000 FY72 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76487) - || 2000 FU73 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76488) - || 2000 GG || 1 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76489) - || 2000 GC5 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76490) - || 2000 GH7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76491) - || 2000 GN7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76492) - || 2000 GS9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76493) - || 2000 GZ9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76494) - || 2000 GK10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76495) - || 2000 GR10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76496) - || 2000 GM13 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76497) - || 2000 GJ16 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76498) - || 2000 GC17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76499) - || 2000 GZ17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76500) - || 2000 GP21 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten